Hogar se usa para designar al lugar donde viven las personas, y también puede referirse a:

 Hogar, lugar de una casa donde se enciende fuego.
 Hogar, película coproducción de Italia y Argentina de 2019.
 Hogar, película española de 2020.
 El Hogar, revista argentina, fundada en 1904.
 Hogar, dulce hogar (desambiguación)
Hogar, tienda por departamentos peruana.